Лозовица — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лозовица — деревня в Кормянском районе Гомельской области.
 Лозовица — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.